Михаил Скрябин:
 Скрябин, Михаил Архипович (1946—2011) — российский актёр театра и кино; с 1992 — актёр Саха академического театра им. П. А. Ойунского; Отличник культуры Республики Саха (Якутия).
 Скрябин, Михаил Дмитриевич (1861—?) — действительный статский советник; сотрудник и автор статей энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
 Скрябин, Михаил Павлович (1836—1888) — генерал-майор, дворянин.
 Скрябин, Михаил Фёдорович (?—1668) — воевода Луха и Красноярского острога.